Трес Асес има више значења:

 Трес Асес (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Асес (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Трес Асес (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику